«Осведомитель» () — драма режиссёра Джона Форда по одноимённому роману Лиама О’Флаэрти (1924). Премьера состоялась 1 мая 1935 года на борту французского трансатлантического лайнера «Нормандия».

Сюжет 
Действие происходит в Дублине в 1922 году, в разгар войны за независимость Ирландии. Джипо Нолан изгнан из повстанческой организации и голодает. Узнав, что его возлюбленная Кэти вынуждена зарабатывать на панели, он поддаётся искушению и доносит британским властям на своего лучшего друга Фрэнки, члена Ирландской республиканской армии. На полученное вознаграждение (20 фунтов) он собирается уехать в Америку вместе с Кэти. Однако совесть и чувство вины не дают ему покоя…

В ролях 
 Виктор Маклаглен — Джипо Нолан
 Хэзер Эйнджел — Мэри Макфиллип
 Престон Фостер — Дэн Галлахер
 Марго Грэм — Кэти Мэдден
 Уоллес Форд — Фрэнки Макфиллип
 Уна О'Коннор — миссис Макфиллип
 Дж. М. Керриган — Терри
 Джо Сойер — Бартли Малхолланд
 Фрэнсис Форд — «судья» Флинн
 Джек Малхолл — мужчина на поминках (в титрах не указан)

Награды и номинации 
 1935 — премия Национального совета кинокритиков США за лучший фильм.
 1935 — приз за лучший сценарий (Дадли Николс) на Венецианском кинофестивале.
 1936 — 4 премии «Оскар»: лучшая режиссура (Джон Форд), лучший адаптированный сценарий (Дадли Николс), лучшая мужская роль (Виктор Маклаглен), лучшая музыка (Макс Стайнер). Кроме того, лента была номинирована в категориях «лучший фильм» и «лучший монтаж» (Джордж Хайвли).
 1936 — премии Нью-Йоркского общества кинокритиков за лучший фильм и лучшую режиссуру (Джон Форд).

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Фильмы об Ирландской Республиканской Армии
Экранизации романов
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучшую музыку
Фильмы США 1935 года
Национальный реестр фильмов
Фильмы по сценариям Дадли Николса
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» 1930-х годов